De Grand Prix van Spanje is een race uit de Formule 1-kalender, gehouden op het Circuit de Catalunya in Montmeló, nabij Barcelona, waar de race sinds 1991 gereden wordt. De wedstrijd werd voor het eerst gehouden in 1951 als onderdeel van het Formule 1-kampioenschap van 1951 en gewonnen door Alfa Romeo-rijder Juan Manuel Fangio.

In 1994 en 1997 werd er een tweede Spaanse grand prix gehouden onder de naam Grand Prix van Europa op het circuit van Jerez. Tussen 2008 en 2012 werd de Europese Grand Prix gereden op het stratencircuit in Valencia (Spanje).

Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn samen de recordhouders van deze grand prix, met zes overwinningen elk.

Winnaars van de Grands Prix 
 Een roze achtergrond geeft aan dat deze race onderdeel was van de Grand Prix-seizoenen tot 1949 of een niet-kampioenschapsronde vanaf 1950.

Galerij

Externe link 
  Officiële website Circuit de Catalunya